Движение 19 апреля (, М-19) — колумбийское партизанское движение с лево-популистической идеологией. В середине 1980-х гг. было вторым по численности партизанским движением после ФАРК. После амнистии партизаны легализовались и реорганизовались в политическую партию «Демократический альянс М-19» (). Ныне её влияние сошло на нет, но многие бывшие участники влились в партию Альтернативный демократический полюс.

Название происходит от даты проведения президентских выборов 19 апреля 1970 г., на которых консерватор Мисаэль Пастрана Борреро одержал победу с небольшим перевесом над бывшим диктатором Густаво Рохасом Пинильей (41,2 % против 39,6 %).

См. также 
 Штурм Дворца правосудия в Боготе

Литература 
 Vásquez Perdomo, María Eugenia. My Life as a Colombian Revolutionary: Reflections of a Former Guerrillera, Trans. Lorena Terando, Philadelphia: Temple University Press, 2005. ISBN 1-59213-101-8

История Колумбии
Партизанские движения
Леворадикальные организации